Memo – nome proprio di persona italiano maschile
Memo – famiglia patrizia veneziana
Memo – applicazione del sistema operativo macOS
Memo – software dei sistemi operativi Microsoft Windows
Mêmo – villaggio della Regione Autonoma del Tibet (Cina)
Memo – EP di Grace del 2015